Jarra steht für:
 Jarra, ein historisches Reich im heutigen westafrikanischen Staat Gambia, am Gambia-Fluss.
 Jarra, ein mexikanisches Maß, siehe Mexikanische Maße und Gewichte#Flüssigkeiten

Jarra ist der Familienname folgender Personen:
 Babucarr Jarra (* 1999), gambischer Volleyballspieler und Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Jarra West, Jarra Central und Jarra East